Trilha
Trilha-sonora
Trilha (CD)
Trilha (disco)
Trilha (eletrônica)
Trilha (jogo)
Trilha (peixe)

Desambiguação